Salzburger Straße steht für:

 Salzburger Straße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall, Bayern, Deutschland
 Salzburger Straße (Österreich), Landesstraße B 150 im Land Salzburg, Österreich